Gold se poate referi la:

 Gold (film)
 Love over Gold, al patrulea album al trupei britanice de rock Dire Straits
 Radio Gold FM

 Barrick Gold, companie din Canada producătoare de metale prețioase

Nume de familie 
 Jack Gold, regizor britanic de film și televiziune
 Harry Gold, laborant chimist nord-american

Locuri 
 Gold Coast, oraș turistic situat pe coasta de sud-est a statului federal Queensland Australia
 Gold Hill, Oregon, oraș în Statele Unite
 Gold Plaza, centru comercial din Baia Mare